Мороццо делла Рокка () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мороццо делла Рокка, Джузеппе (1758—1842) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Мороццо делла Рокка, Энрико (1807—1897) — итальянский государственный и военный деятель.

См. также 
 Мороццо